Stay — десятый студийный альбом британской поп-группы Simply Red. В Великобритании релиз альбома состоялся 12 марта 2007 года и занял 4 место в официальных чартах. В диск вошли 10 оригинальных песен и одна кавер-версия песни группы The Faces — «Debris». Песня «So Not Over You» стала одной из популярных песен, крутившихся на радиостанциях.

Список композиций 
 «The World and You Tonight» — 3:33
 «So Not Over You» — 3:50
 «Stay» — 3:04
 «They Don’t Know» — 3:40
 «Oh! What a Girl!» — 3:51
 «Good Times Have Done Me Wrong» — 5:20
 «Debris» — 4:52
 «Lady» — 5:00
 «Money TV» — 4:05
 «The Death of the Cool» — 3:26
 «Little Englander» — 3:06

Синглы 
 «Oh! What a Girl!» (Сентябрь 2006)
 «So Not Over You» (5 марта 2007)
 «Stay» (28 мая 2007) («Stay» received popular Club Mixes from 7th Heaven.)
 «The World and You Tonight» (ноябрь 2007)

Участники записи 
Музыканты на обложке альбома представлены без указания музыкальных инструментов, на которых они играли. Сам Хакнелл по неизвестной причине в титрах указан не был.
 Дэйв Блур
 Сара Браун
 Антеа Кларк
 Дэйв Клэйтон
 Гэвин Голдберг
 Саймон Хэйл
 Джефф Холирод
 Марк Джеймс
 Ди Джонсон
 Джилли Джонсон
 Джон Джонсон
 Иэн Киркхэм
 Пит Левинсон 
 Стив Левинсон
 Крис Де Маргери
 Джим МакУильям
 Уилли Фишер
 Патрик Мердок
 Кевин Робинсон
 Дэнни Саксон
 Мортон Шлоин
 Кэндзи Судзуки
 
 The London Session Orchestra под руководством

Чарты и сертификации

Позиция в чартах на конец года

Сертификации

Примечания 

Альбомы Simply Red
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании